W Polsce 
 Krasice – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mstów
 Krasice – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Krasiczyn
 Krasice – gromada w powiecie częstochowskim